Le tournoi de tennis de Bali est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1999, classée en catégorie Tier III, se dispute à Kuala Lumpur du 8 au .

Åsa Svensson remporte le simple dames. En finale, elle bat Erika de Lone, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Jelena Kostanić et Tina Pisnik.

Résultats en simple

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bali
 Saison 1999 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1999
Bali
1999 en Indonésie
Tennis en novembre 1999